Минерал-Спрингс (Арканзас)
 Минерал-Спрингс (Огайо)
 Уорм-Минерал-Спрингс (Флорида)